Иоганн III Миролюбивый (, ) — герцог Юлих-Бергский с 1511 года, герцог Клевский и граф Маркский с 1521 года из дома графов Марка.

Биография 

Старший сын герцога Клевского Иоганна II и Матильды Гессенской. Его предком был Жан Бесстрашный.

После смерти тестя в 1511 году стал регентом при жене, к нему перешёл титул герцога Юлих-Бергского.

После смерти отца он получил титулы герцога Клевского и графа Маркского.

Он образовал династическую унию унаследованных герцогств, сформировав герцогство Юлих-Клеве-Берг, и стал важным игроком европейской политики.

Семья 
В 1509 году, будучи принцем, Иоганн женился на Марии фон Юлих-Бергской, дочери и наследнице герцога Юлих-Бергского Вильгельма. Бракосочетание прошло в замке Бург.

У них было четверо детей:
 Сибилла (1512—1554), супруга саксонского кюрфюрста Иоганна Фридриха;
 Анна (1515—1557), четвёртая супруга короля Англии Генриха VIII;
 Вильгельм (1516—1592), герцог Юлих-Клеве-Бергский, в браке с Марией Австрийской;
 Амалия (1517—1586) умерла незамужней.

Генеалогия

Примечания 

Дом Ламарк
Герцоги Берга
Герцоги Юлиха
Герцоги Клеве
Графы Марка
Графы Равенсберга
Регенты